Europamästerskap 2011 kan avse:

Europamästerskapen i bordtennis 2011
Europamästerskapen i brottning 2011
Europamästerskapen i fälttävlan 2011
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2011
Europamästerskapen i konståkning 2011
Europamästerskapen i kortbanesimning 2011
Europamästerskapen i skidskytte 2011
Europamästerskapet i basket för herrar 2011
Europamästerskapet i basket för damer 2011
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 2011
Europamästerskapet i volleyboll för damer 2011
Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 2011